Horvátország
 Komorica, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Komorica, sziget az Adriai-tengerben, Šibenik-Knin megyében